Santa Sofía (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Boyacá
 Santa Sofia (Emilia-Romagna), een gemeente in de Italiaanse provincie Forlì-Cesena, regio Emilia-Romagna
 Santa Sofia (metrostation), een toekomstig metrostation in de Italiaanse stad Milaan
 Santa Sofia a Via Boccea, een rooms-katholiek kerkgebouw in Rome
 Santa Sofia d'Epiro, een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza, regio Calabrië 
 Santa Sofia Marecchia, een plaats in de Italiaanse gemeente Badia Tedalda